DS2 steht für:
 DS2 (Album), Album des US-amerikanischen Rappers Future
 Deep Space 2 Mission
 Diseño de Sistemas en Silicio, spanisches Unternehmen
 DualShock 2, Gamepad der PlayStation 2, siehe DualShock #DualShock 2

DS-2 steht für:
 Datsun DS-2 Thrift, japanischer Pkw, siehe Datsun DS #Datsun DS-2 Thrift (1951–1952)

Abkürzung